Натуральне число 1302
 1302 рік до нашої ери
 1302 рік нашої ери